Paull ist der Name folgender Personen:

 E. T. Paull (1858–1924), US-amerikanischer Komponist
 Hermann Paull (1867–1944), deutscher Mediziner und Stadtmedizinalrat.
 Jennifer Paull (* 1944), britische Musikerin und Autorin
 Laline Paull, britische Autorin
 Lawrence G. Paull (1938–2019), US-amerikanischer Filmarchitekt
 Melissa Paull (* 1980), US-amerikanische Komikerin
 Morgan Paull (1944–2012), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Paul (Begriffsklärung)